Classement par ordre alphabétique du prénom
 Minori Chihara (1980-), doubleuse et chanteuse japonaise ;
 Paul Chihara (1938-), compositeur américain de musique de films.